Спортисти из Естоније су 1908. и1912. године учествовали на Летњим олимпијским играма у оквиру репрезентације Русије.

Естонија је након проглашења независности од Русије 1918. први пут учествовала као самостална земља на Олимпијским играма 1920. у Антверпену, иако је Естонски олимпијски комитет основан касније 1923.. Прве Зимске олимпијске игре на којима је учествовала биле су Игре 1924. у Санкт Морицу.

После припајања Естоније Совјетском Савезу и њени спортистна су учествовали од Летњих олимпијских игара 1952. у Хелсинкију Финска у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

На Летњим олимпијским играма 1980. такмичења у једрењу одржавала су се у главном граду Естоније Талину. Након враћања независности 1991, Естонија је учествовала на свим Олимпијским играма. Већину својих медаља освојила је у атлетици, дизању тегова, рвању и скијашком трчању.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Естоније по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 151. учесника (137 мушкараца и 14 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Естоније по спортовима и освојеним медаљама на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у 10 учесника (5 мушкараца и 5 жена), настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Освајачи медаља на ЗОИ

Укупно медаље на ОИ 
стање после ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Олга Васиљева, 14 година и 114 дана Албервил 1992. уметничко клизање
 Најстарији учесник: Eduard Hiiop, 46 година и 55 дана Гармиш-Партенкирхен 1936. уметничко клизање
 Највише учешћа: 5 Андрус Вјерпалу и Кристина Шмигун Вјахи ЗОИ, Александар Тамет ЛОИ
 Највише медаља: 3 Андрус Вјерпалу (2 зл. + 1 ср.) и Кристина Шмигун Вјахи (2 зл. + 1 ср.)
 Прва медаља: Јири Лосман (1920)
 Прво злато: Алфред Нојланд (1920)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 13 (1936)
 Најбољи пласман на ЗОИ: 12 (2006)

Спољашње везе 
 
 Олимпијски комитет Естоније 
 Резултати Естоније

Естонија на олимпијским играма